Le château  de Bard-lès-Epoisses est un château construit à Bard-lès-Époisses (Côte-d'Or) en Bourgogne-Franche-Comté entre le  et le  sur une base médiévale.

Le château appartient à un particulier et n'est pas visitable.

Localisation 
Le château est situé en bordure ouest de la RD4H, à la sortie nord-ouest du chef-lieu au pied d'une butte témoin d'où il domine la route.

Historique 

Le château actuel occupe l'emplacement d’une ancienne maison-forte dépendant de l'abbaye Saint-Jean-de-Réome. Il a remplacé un manoir du  acheté sous François 1er par la famille de Lanneau de Maret dont un représentant, Charles de Lanneau de Maret, s’est illustré à la bataille de Fontenoy ; il a été fait chevalier de l’ordre de saint Louis en 1745.

Propriété du pédagogue Victor de Lanneau à la Révolution, il est incendié et reconstruit au . Lanneau était un proche d'Amaury-Duval, qui a laissé une peinture murale dans l'église voisine .

Architecture 

Le château présente un enchevêtrement complexe de toits pointus et ses vastes communs. Constitué d’un corps central à deux étages plus anciens accostés de part et d'autre à deux ailes récentes bâties en 1810, il n’est séparé de l'église que par un bâtiment de commun qui se distingue par une porte charretière plein-cintre, vestige probable d'une tour porche.

Parc 
Le jardin à l'anglaise accueille une orangerie et une tour hexagonale à l'extrémité nord.

Mobilier 
Des chapiteaux préromans trouvés dans les années 60 à 50 mètres à l'ouest du château sont exposés dans les jardins, certains étant reconnus depuis les années 1980 comme provenant du grenier de Flandres de Moutiers-Saint-Jean.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or

Liens externes 

Bard-lès-Époisses